Анди:

 Анди — селение в Ботлихском районе Дагестана; производные от его названия:
 Андийцы — народ там же
 Андийский язык — язык андийцев
 Андийские языки — ветвь нахско-дагестанских языков, включающая в том числе андийский язык

 Анди — сокращённая форма немецкого имени Андреас

См. также 
 Andy — псевдоним иранского певца Андраника Мададяна
 АНДи (ANDi) — первая первая генетически модифицированная обезьяна